Droga krajowa B35 – droga krajowa w północno-wschodniej Austrii
 Droga krajowa B35 – niemiecka droga krajowa przebiegająca  na osi północny zachód południowy wschód od skrzyżowania z drogą B9 na obwodnicy Germersheim w Nadrenii-Palatynacie, przez Bruchsal, Gondelsheim, Bretten do skrzyżowania z drogą B10 na obwodnicy Illingen w Badenii Wirtembergii